Aleksandr Wasiljewicz Tierientjew (; ur. 19 maja 1999 w Archangielsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 15 listopada 2014 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Wschodniej (Eastern Europe Cup) w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie zajął 161. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym. W 2018 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Goms, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w sztafecie. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Lahti zwyciężył w sprincie oraz był drugi w biegu na 10 km stylem dowolnym i sztafecie. Zdobył też złoty medal w sprincie techniką klasyczną i srebrny w sztafecie mieszanej na mistrzostwach świata młodzieżowców w Vuokatti w 2021 r.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 stycznia 2019 roku w Dreźnie, gdzie uplasował się na 17. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 26 listopada 2021 r. w Ruce, gdzie zwyciężył w sprincie stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedził dwóch Norwegów: Johannesa Høsflota Klæbo i Erika Valnesa.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku wywalczył dwa medale. Najpierw zajął trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Klæbo i Włochem Federico Pellegrino. Następnie razem z Aleksandrem Bolszunowem był trzeci w sprincie drużynowym stylem klasycznym. Był też czternasty w sprincie techniką klasyczną podczas rozgrywanych rok wcześniej mistrzostw świata w Oberstdorfie rok wcześniej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Archangielsku
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy 
Urodzeni w 1999